Reisenbüchler Sándor (1935–2004) filmrendező
Reisenbüchler Sándor (1967–2004) színész, az előbbi fia